Бракс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 17 км на захід від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 887 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2610,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

пам'ятники

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Бракс
 Бракс на сайті французького Національного інституту географії
 Бракс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Бракс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ 
 Мапа муніципалітету Бракс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Гаронна